Dominó népszerű játék
Fats Domino (1928-2017), amerikai énekes
Domino című film
Domino kiadó
Domino vasúti biztosítóberendezés (néha Dominónak írják)
Domino rapper
Domino Jessie J brit énekesnő dala
Domino TV a D1 TV korábbi neve

Hasonló néven:
 A dominó-elv 1977-ben bemutatott angol-amerikai film